Гаруа — слово, имеющее следующие значения:

 Гаруа — плотный туман, характерный в зимнее время для Тихоокеанского побережья Южной Америки.
 Гаруа — город на севере Камеруна.
 Гаруа-Харбор — вулканическое поле, расположенное на одноимённом острове.